

Cinema 
 Roses Are Red – film del 1947 diretto da James Tinling

Letteratura 
Roses Are Red – filastrocca tradizionale inglese
 Mastermind (Roses Are Red) – romanzo di James Patterson del 2002

Musica 
 Roses Are Red – gruppo musicale statunitense
 Roses Are Red (My Love) – brano popolare scritto da Al Byron e Paul Evans
 Roses Are Red – album di Johnny Burnette del 1962
 Roses Are Red – album di Bobby Vinton del 1962
 Roses Are Red – album di Bobby Vinton del 1995
 Roses Are Red – singolo degli Aqua del 1996